przeistoczenie – część Eucharystii
 przeistoczenie – termin z systemu RPG Świat Mroku